Восьмой Конгресс США — заседание Конгресса США, проходившее в Капитолии в Вашингтоне с 4 марта 1803 года по 4 марта 1805 года в период последних двух лет первого президентства Томаса Джефферсона. Распределение мест в Палате представителей было основано на второй переписи населения Соединённых Штатов в 1800 году. В обеих палатах было демократическо-республиканское большинство.

Важные события 

 30 апреля 1803 года: Соединённые Штаты купили Луизиану у Франции.
 16 февраля 1804 года: Во время Первой берберийской войны Стивен Декейтер возглавил рейд, чтобы сжечь удерживаемый пиратами фрегат «Филадельфия».
 26 марта 1804 года: Орлеанская территория была организована из части Луизианской покупки к югу от 33-й параллели; часть к северу от 33-й параллели была организована как округ Луизиана.
 14 мая 1804 года: Экспедиция Льюиса и Кларка отправилась из лагеря Дюбуа, чтобы начать своё историческое путешествие вверх по реке Миссури.
 11 июля 1804 года: Аарон Бёрр убил на дуэли Александра Гамильтона.
 30 ноября 1804 года: судебное разбирательство по делу об импичменте судьи Верховного суда Сэмюэля Чейза.
 3 декабря 1804 года: президентские выборы 1804 года в США: действующий президент Томас Джефферсон победил претендента Чарльза Коутсуорта Пинкни.
 11 января 1805 года: организована территория Мичиган.
 1 марта 1805 года: Сэмюэл Чейз оправдан Сенатом США.
 3 марта 1805 года: Территория Луизианы была организована из округа Луизиана.

Сессии 
 1-я сессия: 17 октября 1803 – 27 марта 1804
 2-я сессия: 5 ноября 1804 – 3 марта 1805

Ключевые законы 
 Земельный закон 1804 года ()

Конституционные поправки 
 9 декабря 1803 года: утвердил поправку к Конституции Соединённых Штатов, предусматривающую новую процедуру избрания президента и вице-президента, и представил её на ратификацию в законодательные собрания штатов.
 15 июня 1804 года: Двенадцатая поправка была ратифицирована необходимым количеством штатов (тогда 13), чтобы стать частью Конституции.

Договоры 
 20 октября 1803 года: Сенат ратифицировал договор о покупке Луизианы.

Членство

Сенат

Палата представителей 
После переписи 1800 года размер Палаты был увеличен со 108 до 142 мест.

Руководство

Сенат 
 Председатель:
 Аарон Бёрр (Демократическо-республиканская партия)
 Временный президент:
 Джон Браун (Демократическо-республиканская партия), с 17 октября 1803 года по 26 февраля 1804 года
 Джесси Франклин (Демократическо-республиканская партия), с 10 марта 1804 года по 4 ноября 1804 года
 Джозеф Андерсон (Демократическо-республиканская партия), с 15 января 1805 года

Палата представителей 
 Спикер 
 Натаниель Мэйкон (Демократическо-республиканская партия), с 7 декабря 1801 года

Комитеты 
Списки комитетов и их партийных руководителей.

Сенат 
 Комитет полного состава ()

Палата представителей 
 Комитет по вопросам претензий () (председатель: Джон К. Смит)
 Комитет по вопросам торговли и производства () (председатель: Сэмюэл Митчилл)
 Комитет по вопросам выборов () (председатель: Уильям Финдли)
 Комитет по вопросам пересмотра и незавершенным делам () (председатель: Сэмюэл Тенни)
 Комитет по вопросам правил ()
 Комитет по вопросам стандартов официального поведения ()
 Комитет по вопросам путей и средств () (председатель: Джон Рэндолф)
 Комитет полного состава ()

Совместные комитеты 
 Объединённый комитет по вопросам внесения законопроектов ()

Офицеры

Директора агентств законодательной власти 
 Архитектор Капитолия: Бенджамин Латроб, с 6 марта 1803 года
 Библиотекарь Конгресса: Джон Дж. Бекли, с 29 января 1802 года

Сенат 
 Капеллан: Эдвард Гант (Епископальная церковь), с 9 декабря 1801 до 7 ноября 1804 года
 Капеллан: Александер Маккормик (Епископальная церковь), с 7 ноября 1804 года
 Секретарь: Сэмюэл А. Отис, с 8 апреля 1789
 Привратник: Джеймс Мазерс с 7 апреля 1789

Палата представителей 
 Капеллан: Уильям Паркинсон (Баптист), с 10 декабря 1801 до 5 ноября 1804 года
 Капеллан: Джеймс Лори (Пресвитерианство), с 5 ноября 1804 года
 Клерк: Джон Дж. Бекли, с 7 декабря 1801 года
 Привратник: Томас Клэкстон, с 1795 года
 Сержант по оружию: Джозеф Уитон, с 12 мая 1789

Примечания

Литература 
 Martis, Kenneth C. (1989). The Historical Atlas of Political Parties in the United States Congress. New York: Macmillan Publishing Company.
 Martis, Kenneth C. (1982). The Historical Atlas of United States Congressional Districts. New York: Macmillan Publishing Company.

Ссылки 
 Statutes at Large, 1789-1875
 Senate Journal. First Forty-three Sessions of Congress
 House Document No. 108-222, Biographical Directory of the United States Congress 1774 - 2005
 U.S. House of Representatives: House History
 U.S. Senate: Statistics and Lists

8
Президентство Томаса Джефферсона